Le terme Nyssa peut se référer à :

 Nyssa, un genre d'arbres auquel appartient le Tupelo,
 Nyssa, un prénom féminin signifiant: « objectif » ou « fin » (en Grec et en latin), « signe » (Nissa - en hébreu et en arabe),  « fée » (en Scandinave),
 Nyssa, Oregon, une ville américaine,
 Nyssa ou Nysse la ville actuelle de Nevşehir en Turquie,
 Nyssa de Traken, une compagne du , puis du  Docteur,
 nissa ou nyssa : est un verbe en dialecte beembe de la République du Congo qui signifie « je fais, j'exécute ».
 Nyssa Raatko, de son vrai nom Nyssa al Ghul, membre et dirigeante de la Ligue des Assassins, fille de Ra's al Ghul et demi-sœur de Talia al Ghul dans l'univers de DC Comics.

Homonymie de toponyme